Канаполис (Баия) — муниципалитет в Бразилии. входит в штат Баия.
 Канаполис (Минас-Жерайс) — муниципалитет в Бразилии. входит в штат Минас-Жерайс.